Métrodórosz, filozófus és rétor
 Athéni Métrodórosz, epikureus filozófus
 Métrodórosz, költő
 Métrodórosz, orvos
 Métrodórosz, festő
 Khioszi Métrodórosz, atomista filozófus
 Sztratonikeiai Métrodórosz, filozófus